Landgoed Duin en Kruidberg, een landgoed bij Santpoort in Noord-Holland 
Landhuis Duin en Kruidberg, een landhuis op het gelijknamige landgoed